Szun Csün (1969), kínai kosárlabdázó
 Szun Csün (1975), kínai tollaslabdázó
 Szun Csün (1975), kínai evezős
 Szun Csün (1993), kínai labdarúgó